Henry Herbert peut se référer à plusieurs personnes :

 Henry Herbert († 1601),  comte de Pembroke, administrateur ;
  († 1673) ; maître des réjouissances des rois Charles  et Charles II d'Angleterre ;
 Henry Herbert (v.1640-1691),  Herbert de Cherbury et  Herbert de Castle Island, homme politique britannique ;
 Henry Herbert (1654-1709),  Herbert de Cherbury, homme politique britannique ;
 Henry Herbert, († 1738) homme politique britannique ;
 Henry Herbert (v.1689-1750),  de Pembroke et  comte de Montgomery, architecte ;
 Henry Herbert (~1703-1772)),   de Powis ;
 Henry Herbert (1734-1794),  de Pembroke et  comte de Montgomery, général d'armée britannique ;
 Henry Herbert (1741-1811),  de Carnarvon, homme politique britannique ;
 Henry Herbert (1772-1833),  de Carnarvon, homme politique britannique ;
 Henry John George Herbert (1800-1849),  de Carnarvon, écrivain et voyageur britannique ;
 Henry Howard Molyneux Herbert (1831-1890),  de Carnarvon, homme politique ;
 Henry Herbert (6e comte de Carnarvon) (1898–1987) ;
 Henry Herbert (7e comte de Carnarvon) (1924-2001) ;
 Henry Herbert (1939-2003), propriétaire foncier britannique, membre de la Chambre des lords, réalisateur et producteur ;
  (1807-1858), écrivain britannique dont le nom de plume est Frank Forester.